Pancrustacea (syn. Tetraconata; česky korýši v širším slova smyslu, korýši a šestinozí, případně jen korýši) je monofyletická skupina z kmene členovců (Arthropoda), která zahrnuje korýše a jejich vnitřní skupinu šestinozí (Hexapoda). Dřívější systémy klasifikovaly šestinohé jako sesterskou skupinu taxonu Myriapoda na základě přítomnosti vzdušnic, tento znak však vznikl u obou skupin nezávisle a šestinozí jsou ve skutečnosti silně pozměnění suchozemští korýši. Název Pancrustacea odkazuje na zahrnutí všech skupin, včetně šestinohých (pan = vše, crustacea = korýši), zatímco název Tetraconata odkazuje na přítomnost čtyř buněk tvořící krystalický kužel v ommatidiích.

Autory popisu tohoto kladu jsou čeští evoluční biologové Jan Zrzavý a Pavel Štys.

Fylogeneze 
Následující strom ilustruje aktuální (2013) představy o vzájemné příbuznosti jednotlivých skupin v rámci Pancrustacea.

Reference 

Členovci